

Cinéma 
 Voyage de noces en ballon (1908), film muet de Georges Méliès
 Une nuit de noces au village (1910), film muet français de Georges Monca
 Jour de noces (film, 1930), film français de Maurice Gleize
 Justes Noces (1931), film américain de James W. Horne 
 Un beau jour de noces (1932), court métrage français de Maurice Cammage
 Soir de noces (1935), film américain de King Vidor
 Nuit de noces mouvementée (1951), film américain de Richard Whorf
 Les Surprises d'une nuit de noces (1952), film français de Jean Vallée
 Le Repas de noces (1956), film américain de Richard Brooks
 Noces de plumes (1968), court métrage belge de Patrick Ledoux
 Vase de noces (1974), film expérimental belge de Thierry Zéno
 Le Voyage de noces (1976), film français de Nadine Trintignant
 Noces de sève (1878), film français de Philippe Arthuys
 Noces sanglantes (1980), film américain d'Armand Mastroianni
 Nuit de noces (film) (2001), film québécois d'Émile Gaudreault
 Noces éphémères (2011), film iranien de Reza Serkanian
 Noces rouges (film) (2012), film documentaire franco-cambodgien de Lida Chan et Guillaume Suon
 Noces (film) (2016), film belgo-luxembourgo-franco-pakistanais de Stephan Streker

 Histoire 
 Noces de Suse (324 av. J.-C.), cérémonie nuptiale à caractère grandiose organisée par Alexandre le Grand
 Doubles noces de Cambrai (1385), événement qui a scellé l'alliance entre les maisons de Bourgogne et de Wittelsbach

 Littérature 
 Noces (Albert Camus) (1936-1937), recueil d'essais d'Albert Camus
 Noces de crime (1937), roman policier de Dorothy L. Sayers
 Noces de soufre (roman) (1964), roman policier de Jean Amila
 Le Gala de noces (1985), nouvelle du recueil Brume de Stephen King
 Voyage de noces (roman) (1990), roman de Patrick Modiano

 Peinture 
 Noces aldobrandines (années 50 av. J.-C.), fresque anonyme découverte en 1601 à Rome

 Religion 
 Parabole des noces, parabole du Christ

 Sociologie 
 Noces, mariage et festivités l'entourant
 Nuit de noces, première nuit d'un couple après le mariage
 Voyage de noces, voyage des jeunes mariés après la cérémonie

 Télévision 
 Noces de soufre (1984), téléfilm français de Raymond Vouillamoz
 Noces rouges (mini-série) (2018), mini-série franco-belge de Marwen Abdallah 
 Noces d'or (téléfilm)'' (2019), téléfilm français de Nader Takmil Homayoun

Voir aussi